Glénat eller Glenat kan syfta på:

 Glénat (serieförlag) – ett serieförlag

Geografi

Frankrike 

 Glénat, Cantal, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,